Tholopora är ett släkte av mossdjur. Tholopora ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Tholopora